Mužská dvouhra Grand Prix Hassan II 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do singlové soutěže marrákešského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Pablo Andújar.

Vítězem se stal nenasazený Francouz Benoît Paire, jenž ve finále zdolal 33letého španělského hráče Pabla Andújara po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Španělovi tak vrátil dva týdny starou prohru z challengeru v Marbelle a přerušil jeho 13zápasovou neporazitelnost. V probíhající sezóně si Paire připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2019
ATP Tour 2019